TFR kan syfta på:  

 Tekniska forskningsrådet, ett svenskt forskningsråd som existerade 1942–1968
 Teknikvetenskapliga forskningsrådet, ett svenskt forskningsråd som existerade 1990–2000